Peneglia – abitanti di Premadio
Peneglia – abitanti di Valdidentro